Francisco Gómez puede referirse a:
 Francisco Esteban Gómez (1783-1853), Jefe militar venezolano de destacada participación en la defensa de la isla de Margarita contra la invasión de las fuerzas españolas.
 Francisco Gómez de Altamirano y de Elizondo (1838), Jefe Supremo de El Salvador (durante 1835-1836);
 Francisco Gómez Argüelles (†1854), Gobernante de Honduras (durante 1852);
 Francisco Gómez Palacio y Bravo (1824–1886), escritor, jurisconsulto y Gobernador del Estado de Durango (durante 1880-1883);
 Francisco Gómez Palacios, militar español;
 Francisco "Paco" Gómez Martínez (1918–1998), fotógrafo español;
 Paco Gómez García (1971), fotógrafo español;
Francisco Gómez Aguilera (1877-1969), filósofo positivista mexicano;
 Francisco Gomez (1979–), futbolista estadounidense;
 Francisco Gómez Hernández (1959), empresario alicantino y presidente del FC Cartagena;

 Francisco Gómez, cantante de música popular (colombiano)

También puede referirse a:
 Francisco Gómez, municipio autónomo de México.